Maini ist der Familienname folgender Personen:

 Amar Nath Maini (1911–1999), britischer Politiker in Uganda
 Arjun Maini (* 1997), indischer Automobilrennfahrer
 Bruno Maini (1908–1992), italienischer Fußballspieler
 Giampiero Maini (* 1971), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Maini (* 2000), italienischer Schauspieler
 Joe Maini (1930–1964), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Philip Maini (* 1959), britischer Mathematiker
 Ravinder N. Maini (* 1937), britischer Immunologe und Rheumatologe